Schnepfenweiher ist ein Gewässername:

 Schnepfenweiher (Bergdietikon), See bei Bergdietikon, Bezirk Baden, Kanton Aargau
 Schnepfenweiher (Schnepfenmühle), See im Lauf des Schnepfenweihergrabens bei Schnepfenmühle, Gemeinde Stödtlen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg